Звезда — посёлок в Безенчукском районе Самарской области России. Административный центр сельского поселения Звезда.

География 
Посёлок расположен в 11 км к востоку от Безенчука и в 5 км к западу от окраин  Чапаевска.

Население

Инфраструктура 
Местные жители работают как в родных учреждениях и производствах (объекты обслуживания Российских Железных Дорог, животноводческая ферма, муниципальные организации, объекты торговли), так и на предприятиях близлежащих городов (Чапаевск, Новокуйбышевск, Самара, Безенчук).
В поселке активно строятся новые дома, осваиваются ранее простаивавшие земли.

Транспорт 
Имеется железнодорожная станция Звезда на линии Сызрань — Самара. От станции ответвляется линия на Пугачёв.

Примечания 

Населённые пункты Безенчукского района